Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2016 se déroule du 14 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Wang Qiang ||align=center|Qualifiée || Richèl Hogenkamp (23)
|-
|2|| Nicole Gibbs ||align=center|Qualifiée || Ivana Jorović
|-
|3|| Naomi Broady ||align=center| || Alizé Lim
|-
|4|| Sesil Karatantcheva ||align=center| || Jessica Pegula
|-
|5|| Anastasija Sevastova ||align=center|Qualifiée || Julia Boserup
|-
|6|| Francesca Schiavone ||align=center| || Virginie Razzano
|-
|7|| Kristýna Plíšková ||align=center|Qualifiée || Sachia Vickery (15)
|-
|8|| Duan Ying-Ying ||align=center| || Arina Rodionova (WC)
|-
|9|| Stefanie Vögele ||align=center| || Luksika Kumkhum
|-
|10|| Pauline Parmentier ||align=center| || Risa Ozaki
|-
|11|| Elena Vesnina ||align=center| || Zhu Lin
|-
|12|| Patricia Maria Țig ||align=center| || Barbora Krejčíková
|}

|-
|13|| María Teresa Torró Flor ||align=center| || Paula Kania
|-
|14|| Tamira Paszek ||align=center|Qualifiée || Barbora Krejčíková
|-
|15|| Sachia Vickery ||align=center| || Kristýna Plíšková (7)
|-
|16|| Julia Glushko ||align=center| || Luksika Kumkhum
|-
|17|| Tereza Smitková ||align=center| || Kristína Kučová
|-
|18|| Zhang Shuai ||align=center|Qualifiée || Virginie Razzano
|-
|19|| Çağla Büyükakçay ||align=center| || Maria Sakkari
|-
|20|| Rebecca Peterson ||align=center| || Lesley Kerkhove
|-
|21|| Alexandra Panova ||align=center| || Naomi Osaka
|-
|22|| Chang Kai-Chen ||align=center| || Ivana Jorović
|-
|23|| Richèl Hogenkamp ||align=center| || Wang Qiang (1)
|-
|24|| Marina Eraković ||align=center| || Michelle Larcher de Brito
|}

Qualifiées 

  Wang Qiang
  Nicole Gibbs
  Wang Yafan
  Naomi Osaka
  Anastasija Sevastova
  Zhang Shuai
  Kristýna Plíšková
  Viktorija Golubic
  Luksika Kumkhum
  Maryna Zanevska
  Maria Sakkari
  Tamira Paszek

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2016
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel
  Tableaux détaillés sur le site officiel de la WTA : qualifications 

2016
Tennis féminin en 2016
Open d'Australie